Гиа:

 Гиа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.
 Гиа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.
 Гиа — остров в Великобритании.
 ГИА — сокращённое название государственной (итоговой) аттестации для учеников 9-х и 11-х классов средних школ в России.

См. также 
 Гия